Slovenska moderna je lahko:

 Slovenska moderna (književnost)
 Slovenska moderna (slikarstvo)